Novoaleksandrovsk (kraj Stavropol), stad in de Russische kraj Stavropol
 Novoaleksandrovsk (oblast Sachalin), nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Sachalin in het stedelijk district van Joezjno-Sachalinsk
 oude naam voor de Litouwse plaats Zarasai